Isocrona (del griego igual tiempo) es, en astronomía, una curva definida como el lugar de los puntos en que una comunidad estelar forma sobre el diagrama H-R cuando las estrellas que la componen tiene las misma cantidad de su edad. Dicho de otro modo, cuando las estrellas de una población estelar se han formado todas en el mismo momento.

Un ejemplo vendría siendo observado de isócrona, que más se acerca a la definición teórica, está constituido por los datos de los cúmulos globulares y los cúmulos abiertos.

Tanto la isócrona, como la traza evolutiva, son instrumentos teóricos utilizados para la comprensión de la evolución estelar y de las poblaciones estelares.

En Geomárketing, se utiliza el concepto Isócrona para determinar el área de influencia de un determinado punto de venta.
Usualmente se determina el polígonos que representa 5, 10 o 15 minutos en automóvil desde el punto de venta. Esta área se define para calcular el área de influencia primaria, que normalmente concentra más del 100% de los clientes de un negocio tipo retail en el mundo.

Astrofísica estelar